Bergom (België), een gehucht in het noorden van de gemeente Herselt in de Belgische provincie Antwerpen
 Bergom (Örnsköldsvik), een plaats in de gemeente Örnsköldsvik in het landschap Ångermanland en de provincie Västernorrlands län in Zweden